Световното първенство по волейбол за мъже 1960 е четвъртото издание на турнира. Провежда се от 29 октомври до 14 ноември 1960 година в Бразилия. Участват 14 отбора. Шампион става отборът на СССР.

Участници 

В шампионата не стартират първоначално заявените отбори на ,  и .

Система на провеждане 
14 отбора са разделени на 5 групи. Първите два отбора от всяка група се класират за финалния етап, където по кръгова система се разпределят местата от 1-во до 10-о. Местата от 11 до 14-о също се разиграват по същата система, но там участват отборите заели вторите и третите места в групите в първия кръг.

Първи етап

Група А (Санто Андре, Сантос) 

 29 октомври: Венецуела – Уругвай 3:1 (9:15, 15:11, 15:13, 15:11).
 30 октомври: Бразилия – Уругвай 3:0 (15:7, 15:5, 15:9).
 31 октомври: Бразилия – Венецуела 3:0 (15:6, 15:4, 15:6).

Група В (Сантос, Санто Андре) 

 29 октомври: СССР – Парагвай 3:0 (15:2, 15:7, 15:2).
 30 октомври: Япония – Парагвай 3:1 (15:7, 15:12, 11:15, 15:1).
 31 октомври: СССР – Япония 3:0 (15:8, 15:9, 15:7).

Група С (Сао Паоло) 

 29 октомври: Чехословакия – Аржентина 3:0 (15:7, 15:8, 15:6).
 30 октомври: Унгария – Аржентина 3:0 (15:1, 15:9, 15:3).
 31 октомври: Чехословакия – Унгария 3:1 (15:9, 10:15, 15:13, 15:6).

Група D (Белу Оризонти) 

 29 октомври: Румъния – Перу 3:0 (15:0, 15:0, 15:1).
 30 октомври: Полша – Перу 3:0 (15:3, 15:1, 15:5).
 31 октомври: Румъния – Полша 3:1 (15:11, 15:9, 11:15, 15:9).

Група Е (Белу Оризонти) 

 30 октомври: САЩ – Франция 3:2 (15:10, 13:15, 13:15, 15:0, 15:9).

Квалификационен кръг 11 – 14 място (Резенди)

Финален етап (Рио де Жанейро, Нитерой) 

 3 ноември: СССР – САЩ 3:0 (15:7, 15:13, 16:14).
 4 ноември: Унгария – Венецуела 3:0 (15:7, 15:4, 15:8); Румъния – Япония 3:0 (15:9, 15:7, 15:13); Бразилия – Франция 3:0 (15:10, 15:6, 15:9); Чехословакия – Полша 3:1 (13:15, 15:10, 15:10, 15:13).
 5 ноември: СССР – Венецуела 3:0 (15:4, 15:11, 15:2); Полша – Унгария 3:1 (15:12, 15:3, 9:15, 15:10); Чехословакия – Япония 3:0 (15:13, 15:11, 15:9); Румъния – Бразилия 3:1 (10:15, 15:11, 15:13, 15:9).
 6 ноември: Полша – Япония 3:1; Чехословакия – Бразилия 3:0 (15:13, 15:8, 15:6); Румъния – САЩ 3:1 (9:15, 15:6, 15:5, 15:6); Франция – Венецуела 3:0 (15:13, 15:4, 17:15); СССР – Унгария 3:1 (15:10, 10:15, 15:13, 15:7).
 7 ноември: СССР – Полша 3:1 (7:15, 15:4, 15:8, 15:11); Унгария – Франция 3:0 (15:9, 15:8, 15:7); Румъния – Венецуела 3:0 (15:11, 15:1, 15:4); Чехословакия – САЩ 3:0 (15:9, 15:8, 15:0); Бразилия – Япония 3:0 (15:10, 15:8, 16:14).
 9 ноември: СССР – Франция 3:1 (15:11, 14:16, 15:2, 15:8); Чехословакия – Венецуела 3:0 (15:6, 15:2, 15:0); Полша – Бразилия 3:2 (15:8, 19:21, 15:13, 11:15, 15:11); САЩ – Япония 3:1 (12:15, 15:12, 15:10, 15:12); Румъния – Унгария 3:1 (13:15, 15:5, 15:6, 15:6).
 10 ноември: Япония – Венецуела 3:0 (15:3, 15:4, 15:3); Полша – Франция 3:0 (15:13, 15:13, 15:9); САЩ – Бразилия 3:2 (8:15, 15:12, 15:6, 4:15, 15:9); СССР – Румъния 3:1 (15:13, 16:14, 10:15, 15:11).
 11 ноември: Румъния – Франция 3:0 (15:5, 15:9, 15:9); Полша – САЩ 3:1 (15:12, 15:10, 10:15, 15:10); Унгария – Япония 3:0 (15:12, 15:13, 15:10); СССР – Чехословакия 3:0 (15:12, 15:10, 15:4).
 12 ноември: Чехословакия – Франция 3:0 (15:8, 15:8, 15:4); Бразилия – Унгария 3:2 (15:8, 14:16, 13:15, 15:11, 15:8); САЩ – Венецуела 3:0 (15:8, 15:6, 15:11).
 13 ноември: Япония – Франция 3:0 (16:14, 15:6, 15:9); Унгария – САЩ 3:2 (15:11, 3:15, 7:15, 15:4, 15:13); Полша – Венецуела 3:0 (15:2, 15:10, 15:4).
 14 ноември: СССР – Бразилия 3:1 (15:9, 13:15, 17:15, 15:11); Чехословакия – Румъния 3:2 (15:6, 11:15, 15:12, 15:17, 15:11).

Крайно класиране

Медалисти 
  СССР: Николай Буробин, Георгий Мондзолевский, Нил Фасахов, Юрий Чесноков, Генадий Гайковой, Едуард Либин, Виталий Коваленко, Евгений Яковлев, Юрий Арошидзе, Иван Бугаенков, Виктор Герасимов, Юрий Поярков. Главен треньор — Гиви Ахвледиани.

  Чехословакия: Богумил Голиан, Зденек Гумгал, Зденек Малъй, Йозеф Мусил, Яромир Палдус, Карел Паулус, Вилем Шашинка, Вацлав Шмидл, Йозеф Шорм, Йозеф Столаржик, Ладислав Томан, Юлиус Веселко. Главен треньор — Йозеф Козак.

  Румъния: Габриел Черебетиу, Георге Корбяну, Едуард Дерзеи, Аурел Дреган, Георге Фиерару, Кайус Микулеску, Себастиян Михайлеску, Хорациу Николау, Петре Пеуною, Василе Павел, Щефан Роман, Марцел Русеску. Главен треньор — Николае Сотир.

 България: Димитър Захариев, Симеон Сръндев, Илия Асенов, Васил Симов, Георги Константинов, Hикола Лечев, Славчо Жотев, Петко Панталеев, Иван Кочев, Кирил Аначков, Марин Маринов, Петър Кръчмаров. Главен треньор — Коста Шопов.

Източници 
 Архив на волейболните резултати 
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. – Томск: Компания „Янсон“, 2001.
 Медалисти от световните първенства 

Световни първенства по волейбол
Волейбол в Бразилия
Спорт в Рио де Жанейро